В даному списку представлений рейтинг країн Європи за індексом свободи преси — щорічним рейтингом, який складається міжнародною організацією Freedom House. В списку представлені дані за 2011–2012 роки.

Список

Див. також 

 Індекс свободи преси
 Європа

Посилання 
 Індекс свободи преси 2011–2012

Списки країн
Індекси
Міжнародні рейтинги
п